Лацарети може да се односи на:

 Лацарети (Виченца)
 Лацарети (Падова)

 Лазарети (Дубровник)